Colditz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk
 Colditz – zamek
 Oflag IV C Colditz – niemiecki obóz jeniecki dla oficerów
 Ucieczka z Colditz (oryg. „Colditz”) – angielski film wojenny z 2005
 Thomas Colditz – niemiecki polityk
 Colditz – ród